Нижче наведено список 331 муніципалітетів департаменту Ланди.

Ланди

Ланди